Die UK Championship 1984 war ein Snookerturnier, das vom 18. November bis 2. Dezember 1984 in der Guild Hall in Preston ausgetragen wurde. Nachdem vor zwei Jahren erstmals auch zwei weitere Turniere neben der Snookerweltmeisterschaft zur Wertung für die Snookerweltrangliste herangezogen worden waren, wurden in dieser Saison drei weitere Turniere zu Weltranglistenturnieren erklärt. Auch die UK Championship gehört seit der Saison 1984/85 dazu. Dafür musste die UK-Meisterschaft in ein offenes Turnier umgewandelt werden, das heißt, von da an konnten auch alle Profispieler von außerhalb des Vereinigten Königreichs an dem Turnier teilnehmen. Dadurch stieg die Zahl der Teilnehmer, aber auch das Preisgeld jeweils um mehr als ein Drittel.

Der Titel blieb dennoch im Vereinigten Königreich: Der Engländer Steve Davis gewann zum vierten Mal und besiegte dabei den Vorjahresgewinner Alex Higgins mit 16:8.

Preisgeld 
Das Preisgeld überstieg erstmals 100.000 £. Der Sieger bekam 20.000 £ statt 12.000 £ und statt 48 bekamen 60 Spieler eine Prämie.

Qualifikation 
92 Spieler waren zum Turnier angetreten, 16 von ihnen waren für die Hauptrunde gesetzt. Die übrigen 76 Spieler spielten in vier Qualifikationsrunden die übrigen 16 Hauptrundenteilnehmer aus.

Hauptturnier 
32 Spieler spielten ab 18. November um den Titel des UK Champions.

Century-Breaks 
15 Century-Breaks wurden in den fünf Runden des Hauptturniers gespielt, alleine drei davon im Finale.

Quellen 

1984
Snookerveranstaltung 1984
Billardturnier in Preston